Sainte-Rose (Guadeloupe)
 Sainte-Rose (Réunion)
 Sainte-Rose-de-Watford